Unterneuberg ist der Name folgender Orte:

 Unterneuberg (Gemeinde Kilb), Ortschaft von Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Unterneuberg (Gemeinde Pöllauberg), Ortschaft von Pöllauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark